Faria oder Faría ist der portugiesische Familienname folgender Personen:

 Abbé Faria (1756–1819), indoportugiesischer Mönch und Hypnotiseur
 Almeida Faria (* 1943), portugiesischer Schriftsteller
 Aloysio de Andrade Faria (1920–2020), brasilianischer Bankier
 Andreia Faria (* 2000), portugiesische Fußballspielerin
 Celso Faria (* 1932), brasilianischer Schauspieler
 Daniel Faria (1971–1999), portugiesischer Dichter und Theologe
 Derval de Faria (* 1934), brasilianischer Schauspieler, Hörspielsprecher, Tänzer und Autor
 Fábio Faria (Politiker) (* 1977), Fábio Salustino Mesquita de Faria, brasilianischer Politiker
 Fábio Faria (Fußballspieler) (* 1989), Fábio do Passo Faria, portugiesischer Fußballspieler
 Francisco José Villas-Boas Senra de Faria Coelho (* 1961), portugiesischer Geistlicher, Weihbischof in Braga
 Geovani Faria da Silva (* 1964), brasilianischer Fußballspieler
 Guilherme de Faria (1907–1929), portugiesischer Lyriker
 Gustavo Cordeiro de Faria (1893–1948), brasilianischer Generalmajor
 João Bosco Oliver de Faria (* 1939), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof
 José Inácio Faria (* 1962), portugiesischer Jurist und Politiker (MPT)
 Juvita Pereira Faria (* 1992), osttimoresische Jugendaktivistin
 Manuel de Faria e Sousa (1590–1649), portugiesischer Historiker und Dichter
 Marcelo de Faria (* 1979), brasilianischer Fußballspieler
 María Gabriela de Faría (* 1992), venezolanische Schauspielerin
 Marizza Faría (* 1983), paraguayische Handballspielerin
 Miguel Faria Jr. (* 1944), brasilianischer Filmregisseur
 Paulo Lopes de Faria (1931–2009), brasilianischer Geistlicher, Erzbischof von Diamantina
 Romário de Souza Faria (* 1966), brasilianischer Fußballspieler, siehe Romário
 Rosa Lobato Faria (1932–2010), portugiesische Autorin und Schauspielerin
 Rui Faria (* 1975), portugiesischer Fußballtrainer
 Teodoro de Faria (* 1930), römisch-katholischer Bischof; von 1982 bis 2007 Bischof von Funchal
 Vicente Soares Faria, osttimoresischer Politiker
 Walter Faria (* 1955), brasilianischer Unternehmer

Faria heißt der Ort
 Faria (Barcelos), Gemeinde in Portugal
 Faria (Kalifornien), auch Faria Beach genannt
 Farías